Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Byron Black 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Patrick Rafter (secondo turno)
 Michael Chang (terzo turno)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Thomas Johansson (secondo turno)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Martin Damm (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)

 Steve Campbell (secondo turno)
 Byron Black (finale)
 Jan-Michael Gambill (semifinali)
 Byron Black (semifinali)
 Mikael Tillström (terzo turno)
 Jérôme Golmard (terzo turno)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Andrei Pavel (Campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1998